{{Фильм
 |РусНаз           = За зелёной дверью
 |ОригНаз          = Behind the Green Door
 |Изображение      = Behind the green door.jpg
 |Жанр             = порнофильм
 |Режиссёр         = 
 |Продюсер         = Арти Митчелл
 |Сценарист        = неизвестный (автор рассказа)Арти Митчелл (сценарий)
 |В главных ролях  = Мэрилин Чэмберс
 |Оператор         = Джон Фонтана
 |Композитор       = Даниэль ле Блан
 |Компания         = Cinema 7 Film Group (в титрах не указана)Jartech
 |Бюджет           = 60 тыс. долларов
 |Сборы            = 25—50 млн долларов
 |Следующий фильм  = 
}}
«За зелёной дверью» () — американский порнофильм 1972 года, одна из «классических» лент эпохи «порношика», первый в истории США порнофильм, показанный на широком экране по всей стране. Картина снята по рассказу неизвестного автора.

 Сюжет 
В придорожном кафе водитель-дальнобойщик Барри Кларк рассказывает об удивительном приключении, случившимся с ним недавно.

Молодую красивую девушку Глорию похищают двое мужчин, которые заставляют выступать её на сцене «секс-театра» Сан-Франциско. Ей приходится заниматься разными видами секса (гомосексуальным, групповым, «на лицо» и др.) перед публикой, чьи лица закрыты масками. Достигнув апогея возбуждения, зрители также начинают заниматься сексом друг с другом, в этот момент рассказчик истории выбегает на сцену, хватает Глорию и убегает с ней прочь через заднюю дверь зелёного цвета. Глория и её спаситель занимаются любовью вдвоём.

 В ролях 
Главную героиню ленты Глорию играет Мэрилин Чэмберс. Двух бандитов, похищающих Глорию, сыграли режиссёры фильма — . Впервые на экране в этой картине появился (в роли студента-африканца) в будущем довольно известный порноактёр  (1940—2018). Все остальные актёры — непрофессионалы, неизвестные широкой общественности.

 О фильме 
Несмотря на порнографический жанр, фильм был показан на Каннском кинофестивале. Лента заняла четвёртое место по сборам среди фильмов 1972 года: на родине она собрала более одного миллиона долларов, а в мире, с учётом релизов на видео,  миллионов долларов<ref>Сборы фильмов 1972 года  на сайте worldwideboxoffice.com</ref>. Права на этот фильм пытались незаконным образом вытребовать себе преступные элементы.

Фильм принёс огромный успех исполнительнице главной роли — Мэрилин Чамберс, которая уже была широко известна американцам по рекламе мыла «». Там она изображала мать, держащую на руках ребёнка — этот образ так резко контрастировал с тем, что было ею представлено в ленте, что владелец бренда, Procter & Gamble, немедленно заменил всю рекламу с Мэрилин на другую.

В 1985 году «За зелёной дверью» был помещён в Зал славы XRCO, вторым после «Глубокой глотки».

В 1986 году братья Митчелл сняли продолжение фильма «». Особенность этой ленты была в том, что все персонажи открыто использовали «средства защиты»: презервативы, одноразовые медицинские перчатки и т. д., что было связано со страхом перед пандемией СПИДа. Картина провалилась в прокате, нанеся убыток братьям в несколько сотен тысяч долларов.

Цензура 
Фильм был запрещён к показу в округе Саффолк (штат Нью-Йорк), а также в Техасе (1974—1982), в Колорадо (1975), в Джорджии (1976) и в Калифорнии (1979).

Влияние на культуру 
 Джеки Чан в ленте «Гонки „Пушечное ядро“» смотрит этот фильм в автомобиле, что едва не приводит к аварии.
 В фильме «» актёры, играющие братьев Митчеллов, рассказывают о создании «За зелёной дверью».
 Фильм упоминается в первых строках песни «Hooks in You» (альбом No Prayer for the Dying) группы Iron Maiden.
 Фильм упомянут в сериале «Блудливая Калифорния» (3 сезон, 7 серия).

Примечания

Ссылки 
 О фильме на сайте erotic-hq.com
 О фильме на сайте adultfilmdatabase.com
 Обзор фильма на сайте ''adultdvdtalk.com
 Страница фильма на сайте AVN

Фильмы США 1972 года
Порнографические фильмы США
Порнографические фильмы 1970-х годов
Этническое порно
Фильмы на английском языке
Члены Зала славы XRCO